Герб Новомосковска:
 Герб Новомосковска (Тульская область) — герб города Новомосковск в Тульской области России.
 Герб Новомосковска (Днепропетровская область) — герб города Новомосковск в Днепропетровской области Украины.